

Geografia 
Noventa di Piave – comune italiano nella città metropolitana di Venezia.
Noventa Padovana – comune italiano in provincia di Padova.
Noventa Vicentina – comune italiano in provincia di Vicenza.

Sport 
Volley Noventa – società pallavolistica femminile italiana con sede a Noventa Vicentina

Persone 
Giacomo Noventa – poeta e saggista italiano
Katia Noventa – giornalista, conduttrice televisiva e modella italiana